Явор Паль (угор. Jávor Pál, * 5 лютого 1907, Будапешт — † 5 лютого 1989, Будапешт — угорський футболіст.
 Чернаї Паль (,  21 жовтня 1932, Піліс —  1 вересня 2013, Будапешт) — угорський футболіст